Il singolare del torneo di tennis Darmstadt Tennis International 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Laura Siegemund che ha battuto in finale Anna Karolína Schmiedlová 7-68, 6-3.

Teste di serie

 Jana Čepelová (quarti di finale)
 Iryna Bremond (primo turno)
 Anna Floris (quarti di finale)
 Sandra Záhlavová (secondo turno)

 Aleksandrina Najdenova (primo turno)
 Lenka Wienerová (secondo turno)
 Maryna Zanevs'ka (primo turno)
 Cristina Dinu (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Darmstadt Tennis International 2012